Payson (Arizona)
 Payson (Illinois)
 Payson (Utah)